Semper Fi – film TV del 2001 diretto da Michael W. Watkins
Semper Fi - Fratelli in armi (Semper Fi) – film del 2019 diretto da Henry Alex Rubin

Pagine correlate
Semper fidelis (disambigua)